Con Elfi Silvani ci si può riferire:
 Ai Nandor, una razza di elfi che compaiono nelle opere di John Ronald Reuel Tolkien.
 Agli Elfi silvani del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, comparsi per la prima volta nell'edizione Advanced e presenti (in forme a volte diverse) in molte sue ambientazioni.
 Agli Elfi silvani del wargame tridimensionale Warhammer Fantasy Battle.